Борис Авилов:
 Авилов, Борис Васильевич (1874—1938) — российский революционер.
 Авилов, Борис Платонович (1877—1937) — российский профессор.